Санта-Мария-Майор () — название районов (фрегезий) в Португалии:

 Санта-Мария-Майор (Виана-ду-Каштелу) — муниципалитет Виана-ду-Каштелу округа Виана-ду-Каштелу.
 Санта-Мария-Майор (Фуншал)  — муниципалитет Фуншал округа Мадейра.
 Санта-Мария-Майор (Шавеш) — муниципалитет Шавеш округа Вила-Реал.

См. также 
 Санта-Мария-Маджоре